láz: a testhőmérséklet normális értéktartomány fölé emelkedése
 láz: tipikus felvidéki szórványtelepülés-forma
Nép és nyelv
 láz nyelv, a lázok által beszélt kaukázusi nyelv
 láz nép, Grúziában és Törökországban élő nép
Művészet
 Láz: 1957-es magyar film
 Láz: 1991-es tévéfilm
 Láz: Robin Cook regénye
Földrajz
 Csehország
 Láz, település a Příbrami járásban
 Láz, település a Třebíči járásban
 Magyarország
 Hosszúláz, 1940-ben Széphalommal összevont település
 Románia
 Déznaláz (románul Laz), település Arad megyében
 Sebesláz (románul Laz), település Fehér megyében
 Solymosiláz (románul Laz-Șoimuș), település Hargita megyében
 Vámosláz (románul Chișlaz), település Bihar megyében
 Szlovákia
 Láz (szlovákul Lazy pod Makytou), település a Puhói járásban
 Ukrajna
 Nagyláz, település Kárpátalján, az Ungvári járásban